Sand se poate referi la:

Localități

Sand, Chur, Elveția
Sand, Meiringen, Berna, Elveția
Sand, Bas-Rhin, Franța
Sand am Main, Bavaria, Germania
Sand, Akershus, Norvegia
Sand, Hedmark, Norvegia
Sand, Rogaland, Norvegia
Sand, localitate în Insulele Shetland, Regatul Unit
Sand, Applecross, Scoția
Sand, localitate în comuna Umeå, Suedia
Sand, localitate în Ungaria
Sand City, California

Sand, denumirea istorică (1837–1886) a fostei comune Bjarkøy, Norvegia

Sand Hill (dezambiguizare)
Sand Creek (dezambiguizare)
Sand Island (dezambiguizare)
Sand Lake (dezambiguizare)
Sand Mountain (dezambiguizare)
Sand Point (dezambiguizare)
Sand River (dezambiguizare)

Persoane
Sand (nume)

Film și TV
Sand, un film western american din 1920 cu William S. Hart
Sand, un film western american din 1949
Sand, un film american din 2000 cu Michael Vartan
 "Sand" (Charlie Jade), un episod din serialul de televiziune Charlie Jade

Cărți
Sand: The Never-Ending Story, de Michael Welland
Sand Hugh Howey 
Sand (roman de Herrndorf), roman din 2011 de Wolfgang Herrndorf
Sand, alias al personajului DC Comics fictiv Sandy Hawkins

Muzică
"Sand" (Lee Hazlewood song), 1966 song by Lee Hazlewood
Sand (band), British post-punk band
Sand (album), 1987 album by Allan Holdsworth

Altele
SAND protein
SAND (brand de modă)
S And, o stea